Stráský je české příjmení. Ženská varianta je Stráská.

Známé osobnosti 

 Jan Stráský (1940–2019) – český politik, předseda Klubu českých turistů, ředitel Správy Národního parku Šumava
 Tomáš Stráský (* 1987) – český fotbalista

Podobné příjmení 
 Stránský

Česká příjmení